Die Saison 2010/11 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 33. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die dritte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war der SV Waldhof Mannheim mit fünf Punkten Vorsprung auf den FC Nöttingen. Nachdem fast die gesamte Spielzeit Nöttingen Tabellenführer gewesen war, konnte der SV Waldhof Mannheim erstmals am vorletzten Spieltag die Spitze der Tabelle einnehmen. Das letzte Spiel der Mannheimer sahen 18.313 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion, so viele wie noch nie bei einem Oberligaspiel in Deutschland. Am Ende schaffte Waldhof Mannheim den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga mit 83 Punkten, einem Rekord für die Oberliga Baden-Württemberg.

In die Verbandsligen mussten der SV Linx, ASV Durlach, VfB Neckarrems, TSG Weinheim und SGV Freiberg absteigen.

Die Aufsteiger waren der Offenburger FV aus der Verbandsliga Südbaden, der SV Spielberg aus Verbandsliga Baden sowie der SV Bonlanden aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich der VfR Mannheim aus der Verbandsliga Baden. Aus der Regionalliga Süd stieg der SSV Ulm 1846 ab. Die Liga spielte in der folgenden Saison wieder mit 18 Mannschaften.

Der Torschützenkönig wurde Yannick Imbs vom Kehler FV mit 24 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, der VfR Mannheim, und Südbaden, der SV Weil, setzten sich die Mannheimer durch und erreichten die zweite Runde. Der FV Ravensburg als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf der siegreiche VfR Mannheim auf den FV Ravensburg. Die Mannheimer setzten sich letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 2010/11 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2010
Oberliga Baden-Wurttemberg 2010/11